Пезе́-Нодуэ́н-Амбури́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильфаньян. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16253.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 70 км юго-западнее Пуатье, в 45 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 400 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 227 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 145 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 63,9 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 145 активных работали 124 человека (75 мужчин и 49 женщин), безработных было 21 (4 мужчины и 17 женщин). Среди 82 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Амбури (XII век). Памятник истории с 1987 года
  (XV век). Памятник истории с 2005 года
 Руины галло-римской виллы Шателье. Памятник истории с 2005 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта